WEG (название WEG формировалось с первой буквы имени каждого основателя) — бразильская компания, работающая по всему миру в области электротехники, энергетики и автоматизации. Компания со штаб-квартирой в городе Жарагуа-ду-Сул, Бразилия, производит электродвигатели, генераторы, трансформаторы, приводы и покрытия. WEG осуществляет свою деятельность примерно в 100 странах и насчитывает около 31 000 сотрудников (2014 г.).

История 
Компания была создана 16 сентября 1961 года тремя выходцами из Германии: Вернером Рикардо Войтом (Werner Ricardo Voigt), Эггоном Жоао да Силва (Eggon João da Silva) и Геральдо Вернингхаузом (Geraldo Werninghaus).

Первоначально компания называлась «Электродвигатели Жарагуа» («Eletromotores Jaraguá»). Годом позже компания сменила название на «Электродвигатели WEG» («Eletromotores WEG S/A»), соединив в слове «WEG» первые буквы имён создателей компании.

Производя поначалу электродвигатели, WEG начал расширять свою деятельность в 80-х, перейдя к производству вспомогательного электрооборудования, продукции для промышленной автоматизации, линейных силовых трансформаторов, жидких и порошковых красок, электротехнических лаков.

Сегодня компания позиционирует себя не только как производитель двигателей, но и поставщик комплексных электротехнических систем для промышленности.

В мае 2008 WEG запустил новый завод в Индии. Это одно из самых современных предприятий по производству силовых машин в мире. Завод располагается в штате Тамилнад (Tamil Nadu) и выпускает мощные силовые машины для различных объектов в Южной Азии, в том числе для крупнейшей в мире ирригационой системы («проект HNSS») в штате Андхра-Прадеш.

В 2009 году WEG приобрел у General Electric предприятие Electric Machinery Converteam в США. Это старейшее американское электротехническое предприятие (основано в 1891 г.) располагается в Миннеаполисе и специализируется на производстве мощных малополюсных асинхронных и синхронных силовых машин.

В 2012 году WEG приобрел завод Watt Drive в Австрии. Предприятие специализируется на производстве мотор-редукторов.

Продукция 
Продукция WEG сегодня представляет почти все направления электротехники:
 Генерация электроэнергии (генераторы, трансформаторы и коммутационная аппаратура);
 Передача электроэнергии (стабилизаторы напряжения, коммутационная аппаратура, трансформаторы);
 Распределение электроэнергии (стабилизаторы напряжения, коммутационная аппаратура, трансформаторы);
 Электротехническая продукция (двигатели, коммутационная аппаратура, частотно-регулируемый привод, выпрямители, контакторы, предохранители, автоматические выключатели, серводвигатели и т. д.);
 Автоматизация (оборудование и программное обеспечение);
 Системная интеграция, совместные технологические решения с оборудованием различных производителей.

Технологические инновации 
WEG является одним из мировых лидеров по разработке энергоэффективных двигателей.

В 2009 году WEG одним из первых в мире начал выпуск специальных линеек синхронных электродвигателей WMagnet и WQuattro наивысшего класса энергоэффективности IE4. Помимо уникально высокого КПД, двигатели имеют подшипники с непревзойдённо высоким ресурсом — 100 тыс. часов.

В 2012 году WEG начал выпуск общепромышленной линейки асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором наивысшего класса энергоэффективности IE4.

WEG выпускает линейку дымососных двигателей, способных работать до 2 часов при температуре окружающего воздуха до +400 °С. Двигатели устанавливаются в вентиляционных системах транспортных тоннелей и обеспечивают принудительную вентиляцию в случае пожара.

WEG выпускает двигатели, предназначенные для работы в условиях крайнего севера при температуре окружающего воздуха до −60 °С.

WEG в цифрах 
Производство WEG представлено девятью заводами в Бразилии (Сан-Паулу, Сан-Бернарду-ду-Кампу (São Bernardo do Campo), Хортуландия (Hortolândia), Манаус, Гуарамирим (Guaramirim), Итажаи (Itajaí), Блюменау, два предприятия в Жарагуа-ду-Сул); двумя в Аргентине; по одному в США, Мексике, Испании, Португалии, Австрии, Индии, Китае (список заводов актуален на 1.04.2013).

WEG — крупнейший на американском континенте производитель электродвигателей.

WEG — второй в мире (после Siemens) производитель низковольтных (до 1000 вольт) и третий (после Siemens и ABB) производитель высоковольтных электродвигателей.

В мировом рейтинге компаний журнала Forbes WEG занимает 1178 место по рыночной стоимости и 1575 место — по прибыли (данные 2012 года).

Площадь производственных площадей WEG превышает 1 млн м2. Заводской комплекс в Жарагуа-ду-Сул с площадью производственных помещений около 860 тыс. м2, является самым крупным в мире заводом по производству электродвигателей.

Компания выпускает в год более 12 млн электродвигателей и прочего энергетического оборудования на сумму более 3.6 млрд долларов США.

WEG экспортирует продукцию в более чем 110 стран мира, имеет представительства и сервисные организации на всех пяти континентах.

WEG и экология 
WEG является последовательным и активным поборником экологически чистого производства. Компания прошла экологическую сертификацию согласно стандарту ISO 14001 (номер сертификата 194490/A), принимает активное участие в программах по восстановлению лесов. Она содержит семь собственных лесных массивов площадью 7200 га с 12 млн деревьев, что полностью компенсирует выброс СО2 предприятиями WEG в Бразилии. На предприятиях действуют многочисленные программы по повторному использованию лома и литья, очистке сточных вод и воздуха.

Интересные факты о WEG 
WEG присутствует в списке 2000 крупнейших компаний мира журнала Forbes. WEG была оценена журналом Exame девятой в списке наиболее конкурентоспособных компаний Американского континента. Слово «weg» переводится с немецкого как «путь».

У корпорации была компания-двойник — небольшой германский производитель электродвигателей для швейных машин, сервоприводов и электроники — компания Württembergische Elektromotoren GmbH. Её логотип также состоял из аббревиатуры «WEG», правда, в другом начертании. Двигатели с логотипом «WEG» производства Württembergische Elektromotoren GmbH часто принимали за двигатели WEG Equipamentos Electricos S.A. (и наоборот). В феврале 2014 года корпорация WEG купила компанию Württembergische Elektromotoren GmbH, устранив, таким образом, причину частых недоразумений.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт, интернациональная версия
 Официальный сайт, российская страница

Компании по алфавиту
Компании Бразилии
Производители энергетического оборудования
Производители двигателей
Компании, основанные в 1961 году